Marcel Golay ist der Name folgender Personen:

* Marcel Golay (Astronom) (1927–2015), Schweizer Astronom
 Marcel J. E. Golay (1902–1989), Schweizer Elektroingenieur